TWN est un sigle de trois lettres ou un code, qui signifie :
 Taïwan (République de Chine) : 
 selon la norme ISO 3166-1 alpha-3 (liste des codes pays),
 selon la liste des codes pays utilisés par l'OTAN, alpha-3,
 TWN, une marque de motocyclettes allemandes,
 TWN, l'abréviation du journal gratuit The Week New,
 The Weather Network, une station de télévision à la météo (version anglephone de MétéoMédia)

Code